Teodorescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Maria Teodorescu (* 1966) rumänische Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Filmeditorin
 Dumitru Teodorescu (1939–2016), rumänischer Fußballtrainer
 Elena Teodorescu (* 1935), rumänische Kunstturnerin, siehe Elena Leuștean
 Eliazar Lotar Teodorescu (1905–1969), französischer Fotograf mit dem Künstlernamen Eli Lotar; Sohn des Tudor Arghezi, siehe Eli Lotar
 Emanoil C. Teodorescu (1866–1949), rumänischer Botaniker
 Ion Teodorescu (* 1976), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Iosif Teodorescu (1885–1961), rumänischer General der beiden Weltkriege
 Margareta Teodorescu († 2013), rumänische Schachspielerin
 Ion N. Teodorescu (1880–1967), rumänischer Dichter und Schriftsteller, siehe Tudor Arghezi